Села:
 Маловодяне — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Маловодяне — Кіровоградська область, Олександрійський район